Gruppe har flere betydninger:
 Gruppe (matematik) – en matematisk struktur
 Gruppe (militær enhed) – den mindste militære enhed
 Gruppe (periodisk system) – mindre del af det periodiske system
 Gruppe – en samling mennesker ofte med et fælles mål

Se også
 Band – musikgruppe
 Funktionel gruppe – den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber
 Gruppesex – seksuelt samvær mellem mere end to personer på samme tid
 Gruppeteori – den del af matematikken, der beskæftiger sig med grupper
 Koncern – gruppe af virksomheder
 VL-gruppe – virksomhedsleder-grupper
 Arbejdsgruppe